Miejscowości w USA:
 Cando – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Towner
Gminy w USA:
 Cando (ang. Cando Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Towner